Zoodóchos Pigí, ou Zoodóchos Piyí (en , « Source qui donne la vie »), désigne plusieurs localités du monde hellénique, ainsi que plusieurs églises et monastères, nommées en référence à l’épithète de «  » désignant la Théotokos.

Localités de Grèce

Églises 
 Église Sainte-Marie-de-la-Source (Istanbul), église d’Istanbul
 Église de Zoodóchos Pigí de Dervenossálessi, en Béotie
 Zoodóchos Pigí, église d’Athènes